

Geografia
 Canada 
 Bury – comune del Québec
 Regno Unito
 Bury – villaggio dell'Cambridgeshire
 Bury – borgo metropolitano inglese della Grande Manchester
 Bury – comune francese della Piccardia
 Bury – villaggio dell'Somerset
 Bury – villaggio dell'West Sussex
 Bury St Edmunds – città della Suffolk

Musica
 Bury the Hatchet – album dei Cranberries

Persone
 Aljaksandr Bury (1987) – tennista bielorusso
 Claus Bury (1946) – scultore tedesco
 Edmund Bury (1884-1915) – tennista britannico
 John Bagnell Bury (1861-1927) – storico, filologo, filosofo, grecista e libero pensatore irlandese
 Jules Bury (1862–...) – tiratore a segno belga
 Lindsay Bury (1857-1935) – calciatore inglese
 Michel Bury (1952) – ex tiratore a segno francese
 Stephen Bury – pseudonimo usato dalla coppia di scrittori Neal Stephenson e J. Frederick George

de Bury
Bernard de Bury (1720-1785) – clavicembalista e compositore francese
Henry Blaze de Bury (1813-1888) – scrittore francese
Richard de Bury (1287-1345) – religioso, scrittore e bibliofilo inglese